Geresch und Gerschajim ("zwei Geresch") stehen für folgende Zeichen in der hebräischen Schrift:

 Geresch, Satzzeichen (Unicode U+05F3), siehe Geresch und Gerschajim
 Gerschajim, Satzzeichen (Unicode U+05F4), siehe Geresch und Gerschajim
 Geresch (Trope), Akzentuierungszeichen (Unicode U+059C), schwach trennender Akzent
 Gerschajim (Trope), Akzentuierungszeichen (Unicode U+059E): Variante von Geresch, aus zwei Geresch bestehend
 Geresch muqdam, Akzentuierungszeichen (Unicode U+059D), ähnliches Zeichen wie Geresch am Wortanfang.